Балтимор Ориолс в сезоне Главной лиги бейсбола 2004 года. По итогам регулярного сезона команда заняла 3 место в своём дивизионе, выиграв 78 матчей в 162 проведённых играх. В плей-офф команда не попала.

Регулярный сезон

Положение в дивизионе 
 В = Побед; П = Поражения; П% = Процент выигранных матчей; ОН = Очков набрано; ОП = Очков пропущено

Матчи

Апрель 

 Игр: 21
 Выигрышей: 12
 Поражений: 9
 Процент побед: 57.14
 Очков набрано: 120
 Очков пропущено: 108

Май 

 Игр: 26
 Выигрышей: 12
 Поражений: 14
 Процент побед: 46.15
 Очков набрано: 141
 Очков пропущено: 163

Июнь 

 Игр: 27
 Выигрышей: 8
 Поражений: 19
 Процент побед: 29.63
 Очков набрано: 126
 Очков пропущено: 150

Июль 

 Игр: 28
 Выигрышей: 14
 Поражений: 14
 Процент побед: 50
 Очков набрано: 129
 Очков пропущено: 133

Август 

 Игр: 28
 Выигрышей: 13
 Поражений: 15
 Процент побед: 46.43
 Очков набрано: 144
 Очков пропущено: 150

Сентябрь 

 Игр: 28
 Выигрышей: 18
 Поражений: 10
 Процент побед: 64.29
 Очков набрано: 166
 Очков пропущено: 102

Октябрь 

 Игр: 4
 Выигрышей: 1
 Поражений: 3
 Процент побед: 25
 Очков набрано: 16
 Очков пропущено: 24

Ссылки 
 Официальный сайт МЛБ 

Сезоны Балтимор Ориолс
МЛБ в сезоне 2004